James Flynn (1907-2000), schermidore e olimpionico statunitense
James Robert Flynn (1934-), studioso dell'intelligenza.
Jim Flynn (1938-), compositore di musica country
James Flynn (1944-), uomo politico statunitense
James Flynn, produttore statunitense